Oqaatsunnguit bezeichnet:
 Oqaatsunnguit (Bucht), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Oqaatsunnguit (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Oqaatsunnguit (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Oqaatsunnguit (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland